Madonnina bezeichnet:

 Oh mia bela Madunina
 Roberto Ferruzzi#Madonna von der Straße